Фильмы, снятые по фантастической новелле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона:

 1908 — Доктор Джекилл и Мистер Хайд, немой короткометражный фильм ужасов Отиса Тёрнера, США
 1912 — Доктор Джекил и мистер Хайд, фильм ужасов режиссёра Люсиуса Хендерсона, США
 1913 — Доктор Джекилл и Мистер Хайд, фильм ужасов режиссёра Герберта Бренона, США
 1920 — Доктор Джекил и мистер Хайд, фильм ужасов режиссёра Клары Берангер, США
 1920 — Голова Януса — трагедия на грани действительности, экспрессионистский фильм режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау, Германия
 1931 — Доктор Джекил и мистер Хайд, фильм ужасов режиссёра Рубена Мамуляна, США
 1941 — Доктор Джекил и мистер Хайд, фильм ужасов режиссёра Виктора Флеминга, США
 1947 — Доктор Джекил и мистер мышь (мультфильм), мультфильм из серии Том и Джерри, США.
 1953 — Эбботт и Костелло встречают доктора Джекилла и мистера Хайда, фильм ужасов режиссёра Чарльза Ламонта, США
 1960 — Два лица доктора Джекила, фильм ужасов режиссёра Теренса Фишера, Великобритания
 1968 — Странная история доктора Джекила и мистера Хайда, фильм режиссёра Чарльза Джарротта, США
 1969 — Джекил, телесериал режиссёра Джорджио Альбертази, Италия
 1971 — Доктор Джекил и сестра Хайд, триллер режиссёра Роя Уорда Бэйкера, Великобритания
 1979 — Доктор Джекил и милая дама, эксцентрическая комедия с элементами эротики, режиссёр Стено, Италия
 1982 — Джекилл и Хайд… Снова вместе, музыкальная комедия режиссёра Джерри Белсона, США
 1985 — Странная история доктора Джекила и мистера Хайда, детектив режиссёра Александра Орлова, СССР
 1989 — На грани безумия, фантастический фильм, Великобритания — Франция — Венгрия — США
 1990 — Джекилл и Хайд, триллер режиссёра Дэвида Уикса с участием Майкла Кейна, США — Великобритания
 1995 — Доктор Джекилл и мисс Хайд, фильм режиссёра Дэвида Прайса, США, Великобритания
 1996 — Мэри Рейлли, триллер режиссёра Стивена Фрирза с участием Джулии Робертс, США
 1999 — Доктор Джекилл и Мистер Хайд, фильм режиссёра Колина Баддса, Канада, Австралия
 2001 — Джекилл и Хайд: мюзикл, мюзикл с участием Дэвида Хассельхоффа, США
 2002 — Доктор Джекилл и Мистер Хайд, триллер режиссёра Мориса Филлипса, Великобритания
 2002 — Доктор Джекилл и Мистер Хайд, триллер режиссёра Марка Редфилда, США
 2006 — Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
 2007 — Джекил, телесериал с участием Джеймса Несбитта, Великобритания
 2007 — Джекил, телесериал режиссёра Скотта Закарина, США
 2008 — Доктор Джекилл и мистер Хайд, триллер режиссёра Паоло Барзмена, Канада
 2011 — Джекил